Ерделі Адальберт Михайлович (1891—1955) — український живописець
 Ерделі Іван Георгійович (1870—1939) — російський воєначальник, генерал від кавалерії, один із засновників Добровольчої армії
 Ерделі Ксенія Олександрівна (1878—1971) — радянська арфістка
 Софронія Ерделі (1884—1961) — українська монахиня василіянка, учителька, засновниця і перша настоятелька монастиря сестер василіянок в Аргентині.